Het WTA-tennistoernooi van Rosmalen (officieel Libéma Open) van 2019 vond plaats van 10 tot en met 16 juni 2019 in de Nederlandse plaats Rosmalen. Het was de 24e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Rosmalen 2019. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Aleksandra Krunić was ongeplaatst. Ze verloor echter meteen in de eerste ronde van de Belgische Kirsten Flipkens in een heruitgave van de finale van vorig jaar. Flipkens wist vervolgens de kwartfinales te bereiken.

Naast Flipkens namen nog vier andere Belgische speelsters deel:
 Elise Mertens, als derde geplaatst, verloor haar eersterondepartij van de Russin Jekaterina Aleksandrova – diezelfde Russin versloeg vervolgens Mertens' landgenote Ysaline Bonaventure;
 Alison Van Uytvanck verloor in de tweede ronde – haar vriendin Greet Minnen wist de kwartfinales te bereiken.

Thuisspeelster Kiki Bertens was als eerste geplaatst. Zij wist de finale te bereiken maar moest daarin de duimen leggen voor de ongeplaatste Amerikaanse Alison Riske, die daarmee haar tweede WTA-titel won, de eerste sinds vijf jaar. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Naast Bertens waren er nog twee Nederlandse deelneemsters, beide toegelaten via een wildcard. Toeval wilde dat deze tegen elkaar werden geloot in de eerste ronde – Arantxa Rus won de partij tegen Bibiane Schoofs. Rus verloor vervolgens in de tweede ronde van Bertens.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Elise Mertens en Demi Schuurs besloot enkel Schuurs om opnieuw deel te nemen aan het dubbelspeltoernooi. Dit jaar vormde ze samen met landgenote Kiki Bertens een duo; zij waren het tweede reekshoofd. In de halve finales werden zij uitgeschakeld door het via een wildcard toegelaten Nederlandse duo Lesley Kerkhove en Bibiane Schoofs. 

Een derde Nederlands duo (eveneens via een wildcard toegelaten) bestaande uit Michaëlla Krajicek en Arantxa Rus werd meteen in de eerste ronde uitgeschakeld.

Het eerste reekshoofd, Nicole Melichar en Květa Peschke, strandde in de eerste ronde.

Het als vierde geplaatste duo Shuko Aoyama en Aleksandra Krunić won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het Nederlandse wildcard-koppel Lesley Kerkhove en Bibiane Schoofs in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Japanse Aoyama had daar­naast acht eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Servische Krunić drie.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
* Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Rosmalen 2019
Rosmalen